San Miguel (spanisch: Heiliger Michael) steht für:
 den Erzengel Michael

 diverse Kirchen und Klöster in spanischsprachigen Ländern, die dem Erzengel Michael geweiht sind, siehe: Michaeliskirche und Michaelskloster.

San Miguel steht auch für geographische Objekte in spanischsprachigen Ländern:

Argentinien:
 Partido San Miguel, Verwaltungseinheit in der Provinz Buenos Aires
 San Miguel (Buenos Aires), Stadt im Großraum Buenos Aires
 San Miguel (Catamarca), Ort in der Provinz Catamarca
 Departamento San Miguel, Verwaltungseinheit in der Provinz Corrientes
 San Miguel (Corrientes), Ort im Departamento San Miguel in Corrientes
 San Miguel (La Rioja), Ort in der Provinz La Rioja
 San Miguel (Mendoza), Ort in der Provinz Mendoza
 San Miguel (Misiones), Ort in der Provinz Misiones
 San Miguel de Tucumán, Stadt in der Provinz Tucumán

Bolivien:
 San Miguel Afuera, Ort in der Provinz Ichilo, Departamento Santa Cruz
 San Miguel (Chapare), Ortschaft im Departamento Cochabamba
 San Miguel (Nor Carangas), Ort in der Provinz Nor Carangas, Departamento Oruro
 San Miguel (Liriuni), Ort in der Provinz Quillacollo, Departamento Cochabamba
 San Miguel (Sara), Ort in der Provinz Sara, Departamento Santa Cruz
 San Miguel (Tupiza), Ort in der Provinz Sur Chichas, Departamento Potosí
 San Miguel (Velasco), Stadt im Municipio Velasco, Departamento Santa Cruz
 San Miguel de Kataty, Ort im Municipio Tupiza, Departamento Potosí
 San Miguel de Khari, Ort im Municipio Pocoata, Departamento Potosí
 San Miguel de Velasco, Ort im Municipio Velasco, Departamento Santa Cruz
 San Miguel (Warnes), Ort in der Provinz Warnes, Departamento Santa Cruz
 Municipio San Miguel, Landkreis im Departamento Santa Cruz

Chile:
 San Miguel (Chile), Stadt 

Ecuador:
 Ibarra, offiziell: San Miguel de Ibarra, Stadt
 San Miguel (Ecuador), Ort in der Provinz Bolívar
 San Miguel (Cañar), eine Parroquia rural im Kanton Azogues der Provinz Cañar
 Kanton San Miguel de Bolívar, Kanton in der Provinz Bolívar
 Kanton San Miguel de los Bancos, Kanton in der Provinz Pichincha

El Salvador:
 San Miguel (El Salvador), Stadt 
 Departamento San Miguel (El Salvador), Verwaltungseinheit 

Guatemala:
 San Miguel Chicaj, Gemeinde im Departamento Baja Verapaz
 San Miguel Dueñas, Gemeinde im Departamento Sacatepéquez
 San Miguel Ixtahuacán, Gemeinde im Departamento San Marcos
 San Miguel Sigüilá, Gemeinde im Departamento Quetzaltenango
 San Miguel Totonicapán, Hauptstadt des Departamentos Totonicapán

Kolumbien:
 San Miguel (Putumayo), Gemeinde in Putumayo in Kolumbien
 San Miguel (Santander), Gemeinde in Santander in Kolumbien

Mexiko:
 San Miguel de Allende, Stadt
 San Miguel de Cozumel, Stadt auf der Insel Cozumel

Panama:
 San Miguel (Panama) (), größte Stadt auf der Insel Isla del Rey im Golf von Panama
 Golf von San Miguel, Bucht des Golf von Panama

Paraguay:
 San Miguel (Paraguay), Stadt

Peru:
 Piura (Stadt), gegründet als San Miguel de Piura

Philippinen:
 San-Miguel-Bucht, Meeresbucht auf Luzón
 San Miguel (Manila), Bezirk von Manila
 San Miguel (Bohol), Stadtgemeinde in der Provinz Bohol
 San Miguel (Bulacan), Stadtgemeinde in der Provinz Bulacan
 San Miguel (Catanduanes), Stadtgemeinde in der Provinz Catanduanes
 San Miguel (Iloilo), Stadtgemeinde in der Provinz Iloilo
 San Miguel (Leyte), Stadtgemeinde in der Provinz Leyte
 San Miguel (Surigao del Sur), Stadtgemeinde in der Provinz Surigao del Sur
 San Miguel (Zamboanga del Sur), Stadtgemeinde in der Provinz Zamboanga del Sur
 Lorega San Miguel, Barangay von Cebu City
 San Miguel Island (Philippinen), Insel

Spanien:
 San Miguel de Abona, Gemeinde auf Teneriffa
 La Isla de San Miguel de La Palma, Insel der Kanaren, siehe La Palma
 San Miguel de Basauri, Ortsteil von Basauri, Baskenland

Vereinigte Staaten von Amerika (USA):
 San Miguel (Contra Costa County, Kalifornien), Ort im Contra Costa County in Kalifornien
 San Miguel (San Luis Obispo County, Kalifornien), Ort im San Luis Obispo County in Kalifornien
 San Miguel County (Colorado), County in Colorado
 San Miguel County (New Mexico), County in New Mexico
 San Miguel (Meerbusen), Meerbusen des Pazifiks
 San Miguel Island (Kalifornien), Insel vor Kalifornien
 San Miguel Mountain, Berg in Kalifornien

Sonstiges:
 Bistum San Miguel
 San-Miguel-Inseln (auch Tilianu-Inseln), Inselgruppe von Papua-Neuguinea

Unternehmen und Schiffe:
 San Miguel Corporation, philippinische Brauerei
 Mahou-San Miguel, spanische Brauerei
 San Miguel (Schiff, 1905), portugiesisches Passagier- und Frachtschiff von 1905

San Miguel ist der Familienname von:
 Esther San Miguel (* 1975), spanische Judoka
 Jessy San Miguel (1971–2000), US-amerikanischer Mörder

Siehe auch:
 Distrikt San Miguel
 São Miguel (Begriffsklärung) (portugiesische Namensform)
 Sant Miquel